Джон Бойега (; род. , Лондон) — британский актёр. Наиболее известен по роли Финна в фильмах «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019), образующих трилогию-сиквел саги «Звёздные войны». Также исполнял роль Джейка Пентекоста, главного героя фантастического фильма «Тихоокеанский рубеж 2» (2018).

Биография 
Джон Бойега родился 17 марта 1992 года в Пекхэме, Лондон, Англия, в семье выходцев из Нигерии. Окончил Вестминстерскую городскую школу и колледж Южной Темзы. Занимался в театральной школе Хакли. Играл в театре Пекхема и Национальном театре, в том числе главную роль в постановке «Отелло» в 2010 году.

Дебютировал на телевидении в 2011 году. В 2012 году получил премию «Black Reel Awards» в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Чужие на районе». В 2013 году Джон исполнил роль второго плана в фильме «Половина жёлтого солнца». В 2015 году сыграл штурмовика Финна в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», а в 2017 году появился в его продолжении — «Звёздные войны: Последние джедаи».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания Великобритании
Лауреаты премии «Империя»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»